Centerring kan henvise til flere ting
 Centerring (Nykøbing Falster) – vej i Nykøbing Falster
 Centerring (Næstved) – vej i Næstved
 Centerring (Randers) – vej i Randers